Зася́дько — украинская фамилия.

Известные носители:
 Засядко (Засядько), Александр Дмитриевич (1774/1779—1837) — русский офицер-артиллерист, специалист в области ракетного дела, генерал-лейтенант.
 Засядько, Александр Фёдорович (1910—1963) — советский хозяйственный, государственный и партийный деятель.

См. также 
 Засядко